The 1989 World Tour — четвёртый концертный тур американской певицы Тейлор Свифт в поддержку её пятого студийного альбома 1989 (2014).

Даты концертов

Примечания 
Комментарии

Источники

Концертные туры Тейлор Свифт